

Geografia
Francia
Parisot – comune del dipartimento del Tarn
Parisot – comune del dipartimento del Tarn e Garonna

Persone
Aldo Parisot (1918-2018) – violoncellista e docente brasiliano naturalizzato statunitense
Dean Parisot (1952) – regista statunitense